Ledició XII del Campionat d'Europa de bàsquet masculí se celebrà a Iugoslàvia del 29 d'abril al 8 de maig del 1961. El campionat comptà amb la participació de 19 seleccions nacionals.

Grups 
Els dinou equips participants foren dividits en sis grups de la forma següent:

Primera fase

Grup A

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 78-34
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 86-57
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 58-122
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 77-46
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 78-43
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.05.61
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 67-72
|- style=font-size:95% 
|}

Grup B

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-63
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 65-58
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.05.61
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 77-64
|}

Grup C

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 48-89
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 70-67
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.05.61
|align=center|  Espanya ||<center>-|| 
|align=center| 49-82
|}

Grup D

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 70-41
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 47-70
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.05.61
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 48-42
|}

Grup E

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 33-58
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 70-77
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.05.61
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 55-40
|}

Grup F

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 66-68
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.04.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 84-66
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.05.61
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 91-54
|}

Segona fase

Grup 1 (del 1r al 12è lloc)

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 02.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 82-73
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 02.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 43-53
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 67-53
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 85-59
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 40-71
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 66-62
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 72-66
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 69-63
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 31-93
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 59-61
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 82-71
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.05.61
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 58-75
|}

Grup 2 (del 1r al 12è lloc)

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 02.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 51-64
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 02.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 60-57
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 62-42
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 58-71
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 46-50
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-41
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 62-60
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 52-55
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-57
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 62-66
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 57-50
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.05.61
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 63-51
|- style=font-size:95% 
|}

Grup 3 (del 13è al 19è lloc)

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 02.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-38
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 02.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 46-73
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.05.61
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center> 
|align=center| 99-50
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-77
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.05.61
|align=center|  ||<center>-||  Espanya 
|align=center| 53-99
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef" 
|}

Grup 4 (del 13è al 19è lloc)

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 02.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 47-48
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.05.61
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 48-43
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.05.61
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 48-46
|}

Fase final

Eliminatòries del 1r al 4t lloc

Eliminatòries del 5è al 8è lloc

Eliminatòries del 9è al 12è lloc

Eliminatòries del 13è al 16è lloc

Eliminatòries del 17è al 19è lloc

Medaller

Classificació final

Trofeus individuals

Millor jugador (MVP) 
<center>
{| class=wikitable width="200"
|MVP
|- style=font-size:125%
|- bgcolor=gold
| Radivoj Korać
|}

 Màxims anotadors del campionat 
<center>

Plantilla dels 4 primers classificats 
Medalla d'or: Janis Krumins, Gennadi Volnov, Valdis Muiznieks, Maigonis Valdmanis, Viktor Zubkov, Armenak Alachachian, Yuri Korneyev, Vladimir Ugrekhelidze, Alexander Petrov, Aleksander Kandel, Viacheslav Novikov, Albert Valtin (Entrenador: Alexander Gomelsky)

Medalla de plata: Radivoj Korać, Ivo Daneu, Slobodan Gordić, Radovan Radović, Nemanja Đurić, Vital Eiselt, Sreten Dragojlović, Marjan Kandus, Miha Lokar, Miodrag Nikolić, Zvonko Petričević, Željko Troskot (Entrenador: Aleksandar Nikolić)

Medalla de bronze: Viktor Radev, Mincho Dimov, Ljubomir Panov, Georgi Panov, Atanas Atanasov, Ilija Mirchev, Petko Lazarov, Tsvetko Savov, Khristo Tsvetkov, Khristo Donev, Radko Zlatev, Stefan Stojkov (Entrenador: Veselin Temkov)

Quart lloc:Jean-Paul Beugnot, Henri Grange, Christian Baltzer, Bernard Mayeur, Michel Rat, Lucien Sedat, Jerome Christ, Michel House, Michel le Ray, Andre Goisbault, Jean-Claude Vergne, Andre Souvre (Entrenador: Andre Buffiere)

Referències 

1961
Competicions esportives del 1961
Competicions esportives a Iugoslàvia